Grenoble-Alpes-Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 49 Mitgliedsgemeinden und erstreckt sich zwischen den drei Bergmassiven Belledonne, Chartreuse und Vercors. Der umgangssprachlich als La Métro bezeichnete Gemeindeverband hat seinen Verwaltungssitz in der Stadt Grenoble und ist außerdem Teil des Y grenoblois, das nach der Form der Täler der Flüsse Isère und Drac benannt ist, die in der Nähe von Grenoble zusammenfließen.

Geschichte 
Im Jahr 1973 wurde die Syndicat Intercommunal d’Étude et de Programmation pour l’Aménagement de la Région Grenobloise (SIEPARG) gegründet. Diese wurde im Jahr 1994 in die Communauté de communes Grenoble Alpes Métropole und schließlich im Jahr 2000 in die Communauté d’agglomération umgewandelt. Am 1. Januar 2004 traten die vier Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Pays de Vif dem Gemeindeverband bei. Dagegen verließ die Gemeinde Bresson 2005 den Gemeindeverband, um der Communauté de communes du Sud Grenoblois beizutreten. 

Am 1. Januar 2014 wurde der Gemeindeverband in die neue Rechtsform der Métropole umgewandelt und sein Name zu Grenoble-Alpes-Métropole verkürzt.

Mitgliedsgemeinden

Präsidenten 
Nachdem der Bürgermeister von Seyssins, Didier Migaud, die Präsidentschaft seit dem 18. Juli 1995 innehatte, übernahm am 12. März 2010 der Bürgermeister von Eybens, Marc Baïetto, diese Aufgabe. Christophe Ferrari, Bürgermeister von Pont-de-Claix, wurde zum Präsidenten im April 2014 gewählt.

Weblinks 
 Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)

Einzelnachweise 

Französische Métropole
Gemeindeverband im Département Isère
Gegründet 2014